La Huaca pode ser:

La Huaca - um distrito da província de Santa, região de Ancash, Peru;
La Huaca - um distrito da província de Paita, região de Piura, Peru.

Ver também
 Huaca

Desambiguações de topônimos